Шо́лохова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Шолохова, Ольга Митрофановна (1915—2001) — советская лётчица, заместитель командира эскадрильи 587-го (125-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного полка), Гвардии майор.
 Шолохова, Светлана Михайловна (род. 1926) — российский литературовед, текстолог, лауреат Большой литературной премии России. См. также